The Playa Rich Project — компіляція презентована репером Spice 1, видана лейблом Jive Records 10 листопада 1998 р. Виконавчі продюсери: Poetic 1, Spice 1. Мастеринг: Майкл Романовський. Графічний дизайн: Чарльз Сінґлтері. Координатор проекту: Кевін Балдерстон.

У 2002 вийшов сиквел The Playa Rich Project 2. «Ride or Die» також з'явилася на альбомі Criminalz Criminal Activity (2001), а «Ride 4 Me» — на компіляції C-Bo C-Bo's Best Appearances '91-'99 (2001).

Список пісень 
 «Touch Me/Feel Me/Smell Me» (Spice 1) — 4:22
 «Servin' It Hot» (Hot Boyz, Big Tymers, Servin' tha World Click) — 4:19
 «Ain't Your Average» (Outlawz) — 4:08
 «Ready 4 War» (Mr. Serv-On, Court Dog) — 3:35
 «Art of War» (RBL Posse, Playaz on da Run) — 4:05
 «Face Down» (Three 6 Mafia) — 3:03
 «Ride or Die» (Spice 1, Tray Deee, Jayo Felony, Yukmouth) — 4:24
 «As Real as They Come» (Ghetto Mafia) — 3:59
 «Down wit' Us» (Riderlife) — 4:09
 «East Bay Anthem» (3 Way Funk) — 3:32
 «Hollar at Me» (B-Legit, Sean T) — 4:06
 «Playaz Paradise» (No Good) — 4:05
 «You Can't Tell Me» (2-Ton) — 3:03
 «Ride 4 Me» (C-Bo, Rod-Dee, Spice 1) — 4:29

Посилання 

Альбоми Spice 1
Англомовні музичні альбоми